Водопадная — гидроним:

 Водопадная (приток Амдермы)
 Водопадная (приток Партизанской)
 Водопадная (река, впадает в Чёрное море)
 Водопадная — бухта на острове Кунашир
 Водопадная (река, впадает в озеро Рица)

См. также 
 Водопадное 
 Водопадный